Partido de Unidad Nacional puede referirse a:

 Partido de Unidad Nacional de República Dominicana.
 Partido de Unidad Nacional de Colombia.
 Partido de Unidad Nacional de República Centroafricana.
 Partido de Unidad Nacional de Haití.